Leyton Orient FC (celým názvem: Leyton Orient Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve východním Londýně. Založen byl v roce 1881 pod názvem Eagle Cricket Club. Od sezóny 2017/18 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž). V roce 2017 klub poprvé v historii sestoupil z English Football League, stalo se tak po nepřetržité 112 roční účasti.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Brisbane Road s kapacitou 9 271 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1881 – Eagle Cricket Club
 1888 – Orient FC (Orient Football Club)
 1898 – Clapton Orient FC (Clapton Orient Football Club)
 1946 – Leyton Orient FC (Leyton Orient Football Club)
 1966 – Orient FC (Orient Football Club)
 1987 – Leyton Orient FC (Leyton Orient Football Club)

Získané trofeje 
 Dubonnet Cup ( 1× )
 1912

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 1977/78
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1962/63
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 2017/18
 EFL Trophy
 Finále (Jih): 1994/95, 2012/13

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1898–1901: London League (Division One)
 1904–1905: Southern Football League (Division Two)
 1905–1929: Football League Second Division
 1929–1956: Football League Third Division South
 1956–1962: Football League Second Division
 1962–1963: Football League First Division
 1963–1966: Football League Second Division
 1966–1970: Football League Third Division
 1970–1982: Football League Second Division
 1982–1985: Football League Third Division
 1985–1989: Football League Fourth Division
 1989–1992: Football League Third Division
 1992–1995: Football League Second Division
 1995–2004: Football League Third Division
 2004–2006: Football League Two
 2006–2015: Football League One
 2015–2016: Football League Two
 2014–2017: English Football League Two
 2017– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1881
Fotbalové kluby v Londýně